IGPC est un sigle qui peut signifier :
Inventaire général du patrimoine culturel, un service national français recensant, étudiant, et promouvant le patrimoine
Inter-Governmental Philatelic Corporation, une agence philatélique privée internationale de conception, production et commercialisation de timbres-poste.

Sigle de 4 caractères